Die Super League 2021/22 war die 125. Spielzeit der höchsten Schweizer Spielklasse im Fussball der Männer. Sie wurde am 24. Juli 2021 eröffnet, vom 20. Dezember 2021 bis zum 28. Januar 2022 durch eine Winterpause unterbrochen und am 22. Mai 2022 beendet.

Modus 

In der Super League treten die zehn Vereine gegen jeden Gegner je zweimal im heimischen Stadion und zweimal auswärts an. Insgesamt absolviert so jedes Team 36 Spiele. Der Erstklassierte trägt den Titel Schweizer Meister 2022 und erhält die Chance, sich über drei bis vier Qualifikationsrunden für die Gruppenphase der UEFA Champions League 2022/23 zu qualifizieren.

Die Mannschaften auf den Rängen zwei und drei der Meisterschaft dürfen an der Qualifikation für die Gruppenphase der UEFA Europa Conference League 2022/23 teilnehmen (gemäss Rangierung in der Fünfjahreswertung per 10. August 2020). Auch die viertklassierte Mannschaft wird einen Startplatz erhalten, falls der Cupsieger sich unter den bereits qualifizierten Mannschaften befindet.

Die Mannschaft auf Rang 9 spielt gegen den Zweitklassierten der Challenge League in der Barrage um den Verbleib in der Super League. Der Letztklassierte steigt direkt in die Challenge League ab.

Statistiken

Tabelle 

Zum Saisonende 2021/22:

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabellenverlauf

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern zählt die höhere Torquote pro Spiel.

Assistliste 
Bei gleicher Anzahl von Assists zählt die höhere Assistquote pro Spiel.

Mannschaften 
In der Saison 2021/22 nahmen die zehn folgenden Vereine an der Super League teil:

Barrage 
Der Neuntklassierte, FC Luzern, spielte gegen den Zweitklassierten der Challenge League 2021/22, FC Schaffhausen, eine Barrage um den Verbleib in der bzw. den Aufstieg in die Super League, wobei sich der FC Luzern mit 4:2 durchsetzte. Damit verbleibt der FC Luzern in der Super League und der FC Schaffhausen in der Challenge League.

Angewandt wurde der Modus der Endrunde im K.-o.-System der UEFA Champions League mit Hin- und Rückspiel: Gewinner ist, wer insgesamt am meisten Tore erzielt. Bei Gleichstand (d. h. nach je einem Sieg mit der gleichen Tordifferenz oder je einem Unentschieden) wäre das Rückspiel um zweimal 15 Minuten verlängert worden. Hätte die Verlängerung unentschieden geendet, hätte ein Elfmeterschiessen über den Gesamtsieg entschieden. Die Auswärtstorregel fiel somit weg.

|}

Die Meistermannschaft des FC Zürich 
In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

 Rodrigo Pollero (6/2) verließ den Verein während der Saison.

Stadien und Zuschauer 
Nach den Corona-bedingten Stadionschliessungen war diese Saison die erste, die wieder vollständig vor Zuschauern ausgetragen werden konnte. Die Veränderung zur Vorsaison wird deshalb nicht ausgewiesen.

Kader

Einzelnachweise 

202122
Fußballsaison 2021/22